Juan Valera y Alcalá Galiano (1824, Cabra — 1905, Madrid), diplomàtic, polític i escriptor espanyol.
 Juan Valera Espín (1984, Múrcia), futbolista que juga com a centrecampista.